HMS Argonaut può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

 HMS Argonaut (1898)
  – incrociatore leggero della classe Dido
  – fregata della classe Leander